Jenkins est un nom de famille originaire d'Angleterre mais devenu populaire dans le sud du pays de Galles. Le terme « Jenkin » signifiait initialement « petit John » ou « fils de John ». Le suffixe « -ki(j)n » provient du néerlandais et s'est popularisé en Angleterre. Le « s » final fut ajouté par la suite pour signifier « fils d'un Jenkin ».

Patronyme 

 Andrea Jenkins (1961-), femme politique, écrivaine, artiste de performance, poète et militante transgenre américaine ;
 Andrew Jenkins (1988-), acteur canadien ;
 Austin Jenkins (1989-), dit Adam Cole, catcheur américain ;
  ;
 Brian Michael Jenkins (1942-), militaire et consultant américain ;
  ;
  ;
 Christopher Jenkins (1961-), artiste d'animation américain ;
  ;
 Dorothy Jenkins, patineuse artistique canadienne ;
 Elgton Jenkins (1995-), joueur américain de football américain ;
 Ferguson Jenkins (1942-), joueur de baseball professionnel ;
 Florence Foster Jenkins (1868-1944), soprano américaine ;
 Gareth Jenkins (1951-), joueur de rugby à XV gallois et entraîneur ;
 Garin Jenkins (1966-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Geoffrey Jenkins (1920-2001), écrivain ;
 George Jenkins (1908-2007), directeur artistique américain ;
 Gethin Jenkins (1980-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Gordon Jenkins (1910-1984), compositeur, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Gwilym Jenkins (1933–1982), statisticien britannique ;
 Hayes Alan Jenkins (1933-), patineur artistique américain ;
 Henry Jenkins (mort en 1670), soi-disant centenaire anglais ;
 Henry Jenkins (1958-), théoricien américain ;
 Ian Jenkins (1953-2020), conservateur britannique des antiquités grecques et romaines au British Museum ;
 Jason Jenkins (1995-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
  ;
 Johnny Jenkins (1939-2006), guitariste de blues ;
 Karl Jenkins (1944-), saxophoniste et compositeur gallois ;
 Lew Jenkins (1916-1981), boxeur américain ;
 Louisa Jenkins (1965-), coureuse cycliste américaine ;
 Louise Freeland Jenkins (1888-1970), astronome américaine ;
 Maureen Jenkins (2000-),  nageuse synchronisée française ;
 Megs Jenkins (1917-1998), actrice britannique ;
 Neil Jenkins (1971-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Niki Jenkins (1973-), judokate canadienne ;
 Patty Jenkins (1971-), réalisatrice et scénariste américaine ;
 Paul Jenkins (1923-2012), peintre et écrivain américain ;
 Paul Jenkins (1965-), scénariste de comics britannique ;
 Paulina D. Jenkins (1945-), zoologiste britannique ;
 Richard Jenkins (1947-), acteur américain ;
 Richard Walter Jenkins dit Richard Burton (1925-1984), acteur britannique ;
 Roy Jenkins (1920-2003), homme politique britannique ;
 Stephan Jenkins (1964-), chanteur et un acteur américain ;
 Steve Jenkins (1972-), footballeur gallois ;
 Taylor Jenkins (1984-), entraîneur de basket-ball américain ;
  (1880-1959), homme politique américain ;
 Thomas Jenkins (1722-1798), peintre et marchand d'art britannique ;
 William Fitzgerald Jenkins (1896-1975), écrivain américain ;

personnages de fiction
 Anya Jenkins, personnage de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Billie et Christy Jenkins, deux sorcières dans la série télévisée Charmed ;
 Steve Jenkins, personnage secondaire de la série télévisée Lost : Les Disparus ;
 Leeroy Jenkins, mème internet tiré du nom d’un personnage de l'univers du jeu vidéo World of Warcraft.

Lieux 

 Jenkins, une ville américaine, dans le Kentucky ;
 Comté de Jenkins, un comté américain, en Géorgie ;
 , un village dans le comté de Luzerne en Pennsylvanie ;
 Jenkins, un village dans le comté de Crow Wing (425 habitants lors du recensement de 2000) dans le Minnesota ;
 Jenkins, un cratère sur la Lune ;
 .

Informatique 
 Jenkins, un outil d'intégration continue

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais